Die U21-Snooker-Asienmeisterschaft 2015 war die 16. Austragung der von der Asian Confederation of Billiard Sports veranstalteten Kontinentalmeisterschaft für U21-Junioren in der Billardvariante Snooker. Sie fand vom 7. bis 13. April 2015 in der chinesischen Hauptstadt Peking statt. China war zum ersten Mal Gastgeber der U21-Asienmeisterschaft.

Zum dritten Mal in Folge siegte ein Thailänder. Akani Songsermsawad besiegte im Finale den 15-Jährigen Chinesen Yuan Sijun mit 6:4 und erhielt somit ein Ticket für die Main Tour-Saisons 2015/16 und 2016/17. Sijun sollte zwei Jahre später den Titel gewinnen.

Teilnehmer 
Am Turnier nahmen 34 Spieler aus neun Ländern teil, wobei der Gastgeber mit zehn Spielern das am besten vertretenste Land war. Des Weiteren nahmen vier Inder, jeweils drei Spieler aus Thailand, Hong Kong und dem Iran sowie jeweils zwei Syrer und Koreaner teil. Jeweils ein Spieler kam aus Pakistan und Japan.

Gruppenphase 
Die teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen aufgeteilt, davon sechs Gruppen mit jeweils vier Spielern und zwei Gruppen mit jeweils fünf Spielern. Die Gruppenphase wurde im Round-Robin-Modus gespielt, sodass jeder Spieler einmal auf seinen Gruppengegner traf. Die zwei bestplatzierten Spieler jeder Gruppe zogen ins Achtelfinale ein.

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Gruppe C 

|}

Gruppe D 

|}

Gruppe E 
Der Inder Avinash Kumar bestritt kein Spiel, sodass in dieser Gruppe nur drei statt sechs Partien ausgetragen wurden.

|}

Gruppe F 

|}

Gruppe G 

|}

Gruppe H 

|}

Anmerkungen

Finalrunde 
Ab dem Achtelfinale wurde im K.o.-System um den Turniersieg und das Ticket für die Main Tour gespielt. An der entscheidenden Runde nahmen acht Chinesen, drei Thailänder, zwei Spieler aus Hong Kong und jeweils ein Spieler aus Malaysia, Pakistan und dem Iran teil.

Das Achtelfinale wurde im Best-of-7-Frames-Modus ausgetragen, das Viertel- und Halbfinale im Modus Best of 9 und das Endspiel im Best of 11 Frames-Modus, sodass sechs Frames zum Turniersieg reichten. Nach 10 Frames holte sich Akani Songsermsawad gegen Yuan Sijun den Turniersieg.

Century-Breaks 
Während des Turnieres wurden insgesamt vier Century-Breaks von vier verschiedenen Spielern, alle aus China, gespielt. Drei Centurys wurden in der Gruppenphase gespielt, das vierte Century folgte im Viertelfinale durch den späteren Finalisten Yuan Sijun.
  Zhao Xintong: 117
  Zhang Yong: 109
  Liu Jiaming: 106
  Yuan Sijun: 105

Einzelnachweise 

2015
U21 Asienmeisterschaft
Billardturnier in Peking